Villaescusa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaescusa de Haro (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villanueva de Villaescusa, ort, Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Villaescusa (ort), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Villaescusa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villaescusa (kommun i Spanien, Kantabrien, Provincia de Cantabria, lat 43,36, long -3,85), 
 Villaescusa (kommun i Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, lat 41,19, long -5,46), 

Robotskapade Spanienförgreningar